Milonice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Milonice, comune del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale
Milonice, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale